47. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 27–28 lutego 2016 roku w stolicy Korei Południowej, Seulu. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansie 500 i 1000 metrów w hali Taereung International Skating Rink.

Tytuły mistrzowskie obronili: Brittany Bowe z USA i Rosjanin Pawieł Kuliżnikow.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Informacja na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2016 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Seulu
2016 w Korei Południowej
Łyżwiarstwo szybkie w Korei Południowej